Dexter & Convidados - A Liberdade Não Tem Preço é o segundo álbum ao vivo do Dexter. Neste álbum, Dexter comemora dois anos de liberdade do sistema prisional aonde passou 13 anos, com a presença de vários ícones da musica, como: Mano Brown, Edi Rock, Thaíde, Paula Lima, DJ KL Jay, Ao Cubo, Péricles, Terra Preta, Katinguelê, Guilherme Arantes, Max B.O. e uma surpresa especial de Seu Jorge.

Faixas 
Intro
Fênix
Salve Se Quem Puder
O Destino do Réu
Oitavo Anjo
Abençoado Por Deus Part. Ao Cubo
Liberdade Sonhada / Vem Me Procurar
Click Clack Part. Thaíde
To De Volta
A Liberdade Não Tem Preço Part. Edi Rock
That's My Way - Edi Rock e Seu Jorge
Bem Vindo A Madrugada Part. Paula Lima
Um Dia Um Adeus Part.Guilherme Arantes
Saudades Mil - Part. Pinha (ex-Exaltasamba)
Eu Amo Você - Terra Preta
Eu Sou Função Part. Mano Brown e Função
Como Vai Seu Mundo Part. Péricles
Essa É Pra Você